Maria di Lituania (figlia di Gediminas) – morta nel 1349
 Maria di Lituania (figlia di Algirdas) – nata nel 1363 circa